Wysoka Wielka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wysoka Wielka, un village

dans la voïvodie de Łódź
 Wysoka Wielka, un village